La temporada 2017/18 de la Primera Regional de Extremadura, comenzó el 17 de septiembre de 2017 y terminó el 29 de abril de 2018. Participaron un total de 52 equipos divididos en cuatro grupos. Por su parte, la Regional Preferente de Extremadura comenzó el 10 de septiembre de 2017 y terminó el 29 de abril de 2018, hubo tres grupos con 48 participantes en total.

Regional Preferente de Extremadura 

La Regional Preferente de Extremadura (actualmente llamada Primera Regional de Extremadura) funcionó exactamente igual que el año pasado en reglamentos, etc. Se dividió en tres grupos y duró treinta jornadas cada grupo. Los cuatro primeros de cada grupo pasaban a los play offs de ascenso a la Tercera División de España, el antepenúltimo y el penúltimo pasaban a los play offs de permanencia y el último bajaba directamente a la Segunda Regional de Extremadura.

La UD Fuente de Cantos, el Diter Zafra y el UC La Estrella descendieron a esta división tras ocupar los tres últimos puestos en su grupo de la Tercera División de España 2016/17 y sus puestos en Tercera fueron ocupados por los campeones de la Regional Preferente, el EMD Aceuchal, el CF Trujillo y el CD Diocesano. Tras la desaparición del Diter Zafra, su puesto quedó libre. 

Al finalizar la liga, los equipos CP Montehermoso (grupo 1), AD Lobón (grupo 2) y AD Llerenense (grupo 3) se proclamaron campeones de sus respectivos grupos y los clubes Plus Ultra, Peña del Valle y CD Quintana quedaron últimos y bajaron directamente a la 6º categoría del fútbol español.

Primera Regional de Extremadura 
La Primera Regional de Extremadura (actualmente llamada Segunda Regional de Extremadura) también fue igual a la edición anterior, los cuatro primeros pasaban a los play offs de ascenso a la Regional Preferente de Extremadura.

La UD Fornacense, el CD Talarrubias, el Navalmoral, la nueva UD Zafra Atlético, el CP Gran Maestre y el CF Jaraíz descendieron a esta categoría y sus puestos los ocuparon la UD Frexnense, el CA Torremejía, el Torviscal, la CD Albuera-Faesal, el AD Villar del Rey Industrial y el CP Malpartida.

Tras acabar la liga, el Imperio de Alcuéscar CPA (grupo 1), el CP San Bartolome (grupo 2), la UD Fornacense (grupo 3) y el CD Gimnástico Don Benito (grupo 4) se proclamaron campeones de su grupo, los equipos que han ocupado las últimas posiciones no tienen importancia debido a que no se puede descender.

Referencias 

Divisiones Regionales de España 2017/18